ryby – zwierzęta wodne
 Ryby – gwiazdozbiór nieba północnego
 Ryby – ostatni z dwunastu astrologicznych znaków zodiaku
 Ryba (Ichthys) – pierwotny symbol chrześcijański
 Stanisław Marchewka ps. "Ryba" – partyzant AK
 Ryba – polski freestyler oraz raper. Organizator pierwszej bitwy freestylowej online
 osoby noszące nazwisko Ryba